Les Meds de Marseille est un club de baseball basé à Marseille en Provence. Fondé en 1999 à la suite de la fusion de deux clubs de la ville, les Mistrals et les Tempest, le club évolue en Nationale 1.

Liens externes 
 Site officiel des Meds de Marseille

Club de baseball en France
Club sportif à Marseille
Club sportif fondé en 1999
Club de baseball en Provence-Alpes-Côte d'Azur